Микула Селянинович — многозначный термин.

 Микула Селянинович — богатырь, персонаж русских былин.
 «Микула Селянинович» — картина Михаила Врубеля (1895—1896).
 «Микула Селянинович» — название ледокола.

См. также 
 Микула